Ca' Rossa ima više značenja:
 Ca' Rossa, Cuneo
 Ca' Rossa, Parma
 Ca' Rossa, Trento
 Ca' Rossa, Treviso